Пётр Семёнов:
 Семёнов, Пётр Михайлович (1934—2019) — карельский писатель и переводчик.
 Семёнов, Пётр Николаевич (1791—1832) — русский поэт и драматург.
 Семёнов, Пётр Павлович (1910—?) — Герой Социалистического Труда (1947).
 Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович (1827—1914) — русский географ, ботаник, статистик и экономист, путешественник.
 Семёнов, Петр Садофьевич  (1934) — советский и российский художник, народный художник Удмуртии.
 Семёнов, Пётр Сергеевич (1902—1986) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Семёнов, Пётр Хрисанфович (1856—1936) — русский писатель, фольклорист.